Преброяването на населението в България през 1985 година се състои на 4 декември. Към преброяването на населението и жилищния фонд се включва преброяване на вилния фонд. По време на преброяването са проведени 6 извадкови изследвания. За първи път се използват данни от създадения регистър на населението (за възраст и пол).

Към 4 декември 1985 г. населението на страната е 8 948 649 души, от тях 4 433 302 (49,5 %) са мъже и 4 515 347 (50,5 %) са жени. Населението в градовете е 5 799 939 (64,8 %), а в селата е 3 148 710 (35,2 %).

Резултати

Население

Местоживеене и пол 
Население по местоживеене и пол:

Местоживеене, пол и възраст 
Население по местоживеене, пол и възраст:

Местоживеене, пол и образование 
Население на 7 и повече години по местожиевеене, пол и образование:

Местоживеене, пол и семейно положение 
Население по местоживеене, пол и семейно положение:

Домакинства

Местоживеене и членове в тях 
Домакинства по местоживеене и членове в тях:

Местоживеене и по брой на членовете 
Домакинства по местоживеене и по брой на членовете:

Вижте също 
 Население на България

Източници

Външни препратки 
 Численост на населените места в България от преброяванията на населението през 1985, 1992, 2001 и 2011 г.

Преброявания на населението в България
1985 година в България